Nèthe peut faire référence à :
 la Nèthe une rivière de Belgique et de ses deux affluents :
grande Nèthe
petite Nèthe.
 le département des Deux-Nèthes (1795-1814)
 le canal de la Nèthe